WOFDM har flere betydninger:
 Wideband-OFDM
 Wavelet-OFDM